Пепин () — может означать:
Топонимы
 Пепин — административно-территориальный район в португальском округе Визеу.
 Пепин — административно-территориальный округ в штате Висконсин, США.
 Пепин — тауншип в округе Уабаша, Миннесота, США.
  — остров в Новой Зеландии.
Персоналии
 Пепин, Андрей Михайлович (1862—1914) — полковник, герой Первой мировой войны.
 Пепин, Ричард — канадский кинопродюсер, режиссёр и оператор.
 Пепин (наст. имя — Хосе Касас Грис,; 1931—2010) — испанский футболист, игравший на позиции вратаря.

См. также